Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Mutua Madrid Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a harmadik kiemelt Petra Kvitová volt, aki a második körben meglepetésre kikapott honfitársától, a selejtezőből feljutó Lucie Hradeckától. A tornagyőzelmet a kilencedik kiemelt Serena Williams szerezte meg, miután a fináléban 6–1, 6–3-ra legyőzte a világelső Viktorija Azarankát.

Williams pályafutása negyvenegyedik tornagyőzelmét aratta egyéniben, amivel beérte Kim Clijsterst, s feljött a második helyre az aktív játékosok által elért egyéni tornagyőzelmek tekintetében (az első helyen nővére, Venus Williams áll negyvenhárom diadallal). Serena másodszor nyert ebben a szezonban, áprilisban a charlestoni zöld salakos versenyen maradt veretlen, így a madridi torna befejezéséig tizenhárom mérkőzésen tudott győzni ezen a borításon 2012-ben, miközben még egyszer sem veszített (beleértve az ukránok elleni áprilisi Fed-kupa-mérkőzéseket). Serena tizenharmadik alkalommal tudta legyőzni az aktuális világelsőt, az aktív játékosok között ez a legtöbb, holtversenyben Venusszal. Győzelmével a következő heti ranglistán a kilencedikről a hatodik helyre lépett a világranglistán.

Azaranka a huszonkettedik egyéni WTA-döntőjét játszotta karrierje során, s ez volt a tizedik (Madridban a második), amelyet elveszített.

Kiemeltek

 Viktorija Azaranka (döntő)
 Marija Sarapova (negyeddöntő)
 Petra Kvitová (második kör)
 Agnieszka Radwańska (elődöntő)
 Samantha Stosur (negyeddöntő)
 Caroline Wozniacki (harmadik kör)
 Marion Bartoli (első kör)
 Li Na (negyeddöntő)

<ol start=9>
 Serena Williams (győztes)
<li> Vera Zvonarjova (első kör)
<li> Francesca Schiavone (első kör)
<li> Angelique Kerber (harmadik kör)
<li> Ana Ivanović (harmadik kör)
<li> Dominika Cibulková (első kör)
<li> Jelena Janković (első kör)
<li> Marija Kirilenko ''(második kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág
Első szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=1. kör
|RD2=2. kör
|RD3=3. kör
|RD4=Negyeddöntők

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Viktorija Azaranka|RD1-score01-1=7|RD1-score01-2=6|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Szvetlana Kuznyecova
|RD1-score02-1=65
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= Andrea Hlaváčková|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= Anastasia Rodionova
|RD1-score04-1=1
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Nagyja Petrova|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=6|RD1-score05-3=6|RD1-seed06=
|RD1-team06= Vania King
|RD1-score06-1=6|RD1-score06-2=3
|RD1-score06-3=1

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= Mathilde Johansson
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=13
|RD1-team08= Ana Ivanović|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=12
|RD1-team09= Angelique Kerber|RD1-score09-1=6|RD1-score09-2=6|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Johanna Larsson
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Simona Halep
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=66
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= Venus Williams
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=7

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Tamira Paszek
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=2
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= Silvia Soler Espinosa
|RD1-score14-1=62
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=WC
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=8
|RD1-team16= Li Na
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Viktorija Azaranka
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=7
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02= Andrea Hlaváčková
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=62
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Nagyja Petrova
|RD2-score03-1=5
|RD2-score03-2=1
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=13
|RD2-team04= Ana Ivanović
|RD2-score04-1=7
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=12
|RD2-team05= Angelique Kerber
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=WC
|RD2-team06= Venus Williams
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07= Silvia Soler Espinosa
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=1
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=8
|RD2-team08= Li Na
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= Viktorija Azaranka
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=13
|RD3-team02= Ana Ivanović
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=12
|RD3-team03= Angelique Kerber
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=8
|RD3-team04= Li Na
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= Viktorija Azaranka
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=6
|RD4-seed02=8
|RD4-team02= Li Na
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=3
|RD4-score02-3=3
}}

Második szakasz

Negyedik szakasz

Selejtező

Kiemeltek

  Pauline Parmentier (második kör)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (első kör)
  Eléni Danjilídu (első kör) 
  Hszie Su-vej (második kör)
  Arn Gréta (első kör) 
  Vera Dusevina (első kör) 
  Varvara Lepchenko (feljutott)
  Johanna Larsson (feljutott)

<ol start="9">
 Sloane Stephens ''(első kör)
 '''Mathilde Johansson  (feljutott)
 '''Anastasia Rodionova (feljutott)
 '''Lucie Hradecká (feljutott)
 Bojana Jovanovski ''(első kör)
 Laura Pous Tió (második kör)
<li> Bethanie Mattek-Sands (első kör)
<li> Lourdes Domínguez Lino (feljutott)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Anastasia Rodionova
  Mathilde Johansson
  Jill Craybas
 ''' Andrea Hlaváčková

<li>  Lucie Hradecká
<li>  Lourdes Domínguez Lino
<li>  Varvara Lepchenko
<li>  Johanna Larsson

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Ötödik selejtezőág

Hatodik selejtezőág

Hetedik selejtezőág

Nyolcadik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

N1